Lo Shrivatsa (sanscrito  śrīvatsa) è un antico simbolo considerato di buon auspicio nelle tradizioni religiose indiane.

Nell'induismo 
Shrivatsa significa "amato da Śrī ", la dea Lakshmi. È un segno sul petto di Vishnu dove risiede la sua consorte Lakshmi. Si dice che il decimo avatar di Vishnu, Kalki, porterà il marchio shrivatsa sul petto. È uno dei nomi di Vishnu nel Vishnu Sahasranamam. Shrivatsa è un nome popolare in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu e Karnataka.

Nel sud dell'India, nei bronzi realizzati dopo il X secolo, il simbolo shrivatsa è mostrato come un triangolo invertito sul petto destro di Vishnu e delle sue varie incarnazioni.

Nel buddhismo 

Nel buddhismo, si dice che lo shrīvatsa sia una caratteristica della divinità tutelare (tibetano: yidam) Mañjuśrī il giovane (in sanscrito: Mañjuśrīkumārabhūta).

Nel buddhismo tibetano, lo śhrīvatsa (Tib: དཔལ་བེའུ་, Wyl: dpal be'u) è raffigurato come un vortice triangolare o un nodo infinito   Nella tradizione cinese, i grani di preghiera buddisti sono spesso legati alle nappe in questa forma.

In alcuni elenchi delle 80 caratteristiche secondarie, si dice che il cuore di un Buddha sia adornato con lo shrīvatsa.

Nel giainismo 

Nell'iconografia gianista, lo shrivatsa segna spesso il petto dell'immagine di Tirthamkara. È uno degli Ashtamangala (otto simboli di buon auspicio) che si trovano nel giainismo. I testi canonici come Trīṣaṣṭiśalākāpuruṣacaritra e Mahapurana di Hemchandra lo menzionano come uno degli Ashtamangala. Acharya Dinakara spiega, nella sua opera medievale, che la più alta conoscenza è emersa dal cuore di Tirthankara sotto forma di shrivatsa, quindi sono contrassegnati come tali. Nelle sculture giainiste dell'India settentrionale dei primi secoli, è segnato al centro del petto.

Altri usi 

Lo shrivatsa è il simbolo dello Stato Rakhine e del popolo Rakhine della Birmania.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Cintamani

Altri progetti 

Buddhismo